Левашо́вский проспект — проспект в Петроградском районе Санкт-Петербурга, проходящий от Каменноостровского проспекта до набережной Адмирала Лазарева.

История 
Магистраль существовала с середины XVIII века как дорога по территории Порохового (Зелейного) завода, перешедшей в начале XIX века к гардеробмейстеру И. Ф. Геслеру под названием «Зеленина дача» или «Зеленина роща» (первое название связано с тем, что вдоль будущего проспекта стояли дачи, сдававшиеся на лето). Известный литератор Е. П. Гребёнка писал о дороге в 1844 году, что на ней имелись «ворота при въезде и при выезде, так что целую улицу можно запереть на замок, будто один двор». Дорога именовалась также «Большой аллеей» и «Берёзовой аллеей».  бывшая дорога, проходившая от Геслеровского переулка (ныне Чкаловский проспект) до реки Малой Невки была благоустроена благодаря попечению санкт-петербургского губернатора, генерал-адъютанта графа Н. В. Левашова (1827—1888), и в его честь 5 марта 1871 года получила современное название Левашовский проспект.

В 1966 году к проспекту были присоединены безымянный участок от Ординарной улицы до Чкаловского проспекта, а также улица Квашнина, проходившая от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы.

Пересечения 
 Каменноостровский проспект
 Ординарная улица
 улица Всеволода Вишневского
 Плуталова улица
 Бармалеева улица
 Подрезова улица
 Чкаловский проспект
 Газовая улица
 Лодейнопольская улица
 Барочная улица
 набережная Адмирала Лазарева

Здания

Историческая застройка 
Каменная застройка старой части проспекта (от Чкаловского проспекта до наб. Адмирала Лазарева) относится в основном к концу XIX — началу XX века.
 д. 4 — доходный дом А. В. Онофриева в стиле модерн (1912, арх. А. Ф. Барановский).

 д. 6 (ул. Ленина, д. 51) — доходный дом А. И. Рогова в стиле модерн (1910, гр. инж. П. Г. Головков).
 дд. 7—9 — с 1860-х годов здесь размещались здания газового завода, позже — Балтийская лифтовая компания, а в 1930-х — заводы «Лифтостроймеханизатор» и «Газоаппарат».
 д. 11 — стадион «Метрострой» и спорткомплекс «Левашовский» (арх. Н. И. Назарьин, Г. И. Иванов, 1946).
 д. 14 (Лодейнопольская ул., д. 10х) — доходный дом (1905, арх. Н. С. Занин).
 д. 20 — жилой дом (1897, арх. О. А. Игнатович). Снесён в 2000-х годах.
 д. 22 (Барочная ул., 8) — (1911—1912, техн. Н. М. Аристов).
 д. 24 — доходный дом (1914, техн. Л. В. Богусский), реконструирован в 2005 году.
 д. 28 (Большая Зеленина ул., 41) — доходный дом (1896, арх. П. М. Мульханов).

Середина XX века — наше время 
Дома вдоль сравнительно новой части проспекта, проложенной в советское время от Каменноостровского до Чкаловского проспекта, нумеруются по перпендикулярным улицам:
 дома 42б и 44 по Каменноостровскому проспекту и дома 21 и 20 по Ординарной улице, выходящие лицевыми фасадами на нечётную сторону Левашовского проспекта, а также дом 18 по Ординарной улице, выходящий на его чётную сторону, построены в середине XX века в «сталинском» стиле;
 дом 2 по Плуталовой улице, обращённый на Левашовский проспект боковым фасадом, построен в 1911—1913 годах по проекту А. Л. Лишневского в сочетании «петербургского модерна» с неорусским стилем (в этом доме жил выдающийся популяризатор науки Я. И. Перельман);
 дом 4 по Плуталовой улице, напротив дома 2, также одним из фасадов выходящий на Левашовский проспект, — это 8-этажный элитный жилой дом на 45 квартир, образец современной архитектуры (2002, арх. О. Б. Голынкин и В. М. Фромзель).

На углу Левашовского и Чкаловского проспектов, на том месте, где прежде Бармалеева улица продолжалась к реке Карповке, в конце 1940-х годов был построен первый в стране специализированный научно-исследовательский институт гидролокации и гидроакустики (ныне это ОАО «Концерн „Океанприбор“» — Чкаловский проспект, 46). Перед ним на углу двух проспектов разбит небольшой сквер.

Весной 2021 года в прессе появилась информация, что земельный участок площадью 1600 м² к востоку от дома 24 по Левашовскому проспекту отдан под уплотнительную застройку. На нём планирует возвести апарт-отель частный девелопер ООО «Тайм», которому с 2015 года принадлежат права собственности на участок и расположенное на участке одноэтажное нежилое здание. Владельцем компании до 2016 года был фигурант уголовных дел о рейдерских захватах Алексей Саргин.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия Санкт-Петербурга. Левашовский проспект